Пења Пријета има више значења:

 Пења Пријета (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Пријета (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пења Пријета, Ла Трампа (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Пријета (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Пријета (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Пријета (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику